Miejscowości w USA:
 Kanawha – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Hancock
Hrabstwa w USA:
 Hrabstwo Kanawha (ang. Kanawha County) – w stanie Wirginia Zachodnia

Może dotyczyć również:
 Kanawha – rzeki w Charleston w stanie Wirginia Zachodnia